

Mythologie 
Deux héros de la guerre de Troie portent ce nom dans la mythologie grecque :
 Ajax fils de Télamon dit « Ajax le Grand », roi de Salamine ;
 Ajax fils d'Oïlée dit « Ajax le Petit », roi de Locride.

Titres d'œuvres 
 Ajax, tragédie grecque de Sophocle inspirée d'Ajax le Grand
 Ajax, tragédie lyrique de Toussaint Bertin de la Doué

Personnalité 
 Ajax, missionnaire arien du

Personnage 
 Ajax, personnage de l'univers de Marvel Comics
 Ajax, animal de compagnie de l’héroïne Mortelle Adèle
 Ajax, (ou Tartaglia, Childe) personnage Hydro, jouable dans le jeu Genshin Impact.

Club

Football 
 Ajax Amsterdam, principal club de football de la ville d'Amsterdam
 Ajax Cape Town Football Club, club de la ville du Cap, affilié au club précédent
 FC Ajax Lasnamäe, club de la ville de Tallinn
 FC Ajax, club de la ville de Bukavu

Handball 
 Ajax Copenhague, club danois de la ville de Copenhague
 HBC Ajax Lebbeke, ancien club belge de la ville de Lebbeke

Toponyme 

 Ajax, ville de l'Ontario 
 Ajax, circonscription fédérale de l'Ontario
 Ajax, circonscription provinciale de l'Ontario

Navires 
 , différents navires de la Royal Navy
 Ajax, un vaisseau de ligne français de classe Téméraire en service sous le premier Empire
 Ajax, un sous-marin français de la classe 1 500 tonnes

Autres 
 Opération Ajax, un coup d'État en Iran en 1953, appuyé par les États-Unis et le Royaume-Uni
 Ajax, un réseau de la Résistance intérieure française durant la Seconde Guerre mondiale
 Ajax (), une méthode de développement de sites web
 Ajax, une marque de produit ménager
 Ajax, un projet russe d'avion hypersonique à propulsion hybride par réaction et MHD
 (1404) Ajax, un astéroïde troyen de Jupiter